Vasiliu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de persoane notabile precum:

 Alexandru Vasiliu
 Amilcar Vasiliu (1900-1994), academician român, inginer agronom
 Constantin Dan Vasiliu (n. 1951), politician român
 Constantin N. Vasiliu Bolnavu (1867-1944), filantrop român, deputat liberal
 Constantin Vasiliu-Rășcanu (1887-1980), general român de infanterie, ministru de război în Guvernul Petru Groza (1)
 Constantin Z. Vasiliu (1882-1946), general român, comandant al Jandarmeriei Române și Subsecretar de Stat la Ministerul de Interne
 Emanuel Vasiliu (1929-2001), lingvist român
 Eugen Vasiliu, senator român
 Gheorghe Vasiliu (1892-1954), general aviator român, ministru subsecretar de stat la Aviație
 Gheorghe Vasiliu-Voina (1887-1960), om politic român, primar al municipiului Iași
 Grigore Vasiliu Birlic (1905–1970), actor român
 Haralamb Vasiliu (1880-1953), agrochimist român 
 Isabela Vasiliu-Scraba (n. 1951), eseistǎ și istoric al filosofiei 
 Lucian Vasiliu (1954), scriitor român 
 Mihail Vasiliu, general român
 Petre Vasiliu-Năsturel (1854-1920), general de artilerie, publicist, istoric și heraldist român

 Laura Vasiliu (dezambiguizare)

Prenume 
 Vasiliu Criste, preot greco-catolic, om de cultură și autor

Vezi și 
 Vasile (nume)

Nume de familie românești